

Biografia 
Nativo di Pagani ma cresciuto a Crotone, è fratello di Raffaele Vrenna, noto imprenditore attivo nel campo del turismo e dello smaltimento dei rifiuti, e padre di Raffaele Vrenna jr., attuale direttore generale del Crotone Calcio.

Il 23 marzo 2017 assume a tutti gli effetti la carica di presidente della società calabrese, ruolo già precedentemente ricoperto tra il 2011 e il 2012, oltre che dal fratello Raffaele per 25 anni, rilevando così le rimanenti quote societarie del club.

Vicende giudiziarie 
Nel febbraio del 2016 la DDA di Catanzaro apre un'inchiesta sulla presunta vicinanza di Raffaele e Gianni Vrenna all'omonimo clan del crotonese, chiedendo la confisca di tutte le società del Gruppo Vrenna, compreso il Crotone Calcio. Il 28 novembre 2016 la Corte d'appello di Catanzaro respinge la richiesta di sequestro della DDA che non propone appello, per cui la sentenza di assoluzione diviene definitiva.

Curiosità 
 Vrenna è un appassionato di tiro al piattello.

Note

Voci correlate 
 Football Club Crotone

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Dirigenti del F.C. Crotone
Presidenti del F.C. Crotone